Schuke ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Schuke (1870–1933), deutscher Orgelbauer
 Hans-Joachim Schuke (1908–1979), deutscher Orgelbauer 
 Karl Schuke (1906–1987), deutscher Orgelbauer
 Matthias Schuke (* 1955), deutscher Orgelbauer

Schuke steht für:
 Alexander Schuke Potsdam Orgelbau, Orgelbau-Unternehmen aus Potsdam
 Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt, Orgelbau-Unternehmen aus Berlin